Budapesten
 János-hegy, Budapest legmagasabb pontja
 Jánoshegy, Budapest egyik városrésze
 Jánoshegy vasútállomás, a Gyermekvasút (Úttörővasút) megállóhelye

Budapesten kívül
 Jánoshegy, település Szlovákiában (Kremnické Bane)
 Jánoshegy, a Vendvidék egyik történelmi települése, Felsőszölnök része